Чемпион по боксу в полутяжёлом весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.
На данный момент лимит полутяжёлого веса составляет 175 фунтов (79,38 кг).

В настоящее время наиболее авторитетными организациями в профессиональном боксе являются:

 Всемирная боксёрская ассоциация (ВБА, WBA) (ранее NBA), основанная в 1921 году,
 Всемирный боксёрский совет (ВБС, WBC), основанный в 1963 году,
 Международная боксёрская федерация (МБС, IBF), основанная в 1983 году
 Всемирная боксерская организация (ВБО, WBO), организованная в 1988 году.

Обладатели титула

Абсолютные чемпионы мира

Ссылки 
 BoxRec
 Список чемпионов мира в полутяжёлом весе по версии WBC
 Список чемпионов мира в полутяжёлом весе по версии WBA
 Список чемпионов мира в полутяжёлом весе по версии IBF
 Список чемпионов мира в полутяжёлом весе по версии WBO

Примечания 

Полутяжёлый
Списки боксёров
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирной боксёрской организации